linea S40 della S-Bahn di Vienna
 linea S40 della rete celere di Zurigo
linea S40 della rete celere ticinese